Couperin est un patronyme (nom de famille) porté par plusieurs personnalités, notamment par le compositeur François Couperin, et un nom dérivé.

Patronyme 
La famille Couperin est une famille d'organistes et compositeurs, qui se sont particulièrement illustrés aux . Parmi eux, on trouve :
 Louis (1626-1661), claveciniste, organiste de Saint-Gervais et gambiste.
 Marc-Roger Normand Couperin (1663-1734), dit Couperin de Turin.
 François dit le Grand (1668-1733), neveu de Louis, compositeur, organiste de Saint-Gervais, épouse Marie-Anne Ansault.
 Marguerite-Antoinette (1705-1778), claveciniste, fille de François Couperin (1668-1733)
 Marguerite-Louise (1676-1728) soprano et claveciniste, fille de François Couperin (1631-1701).
 Marie-Anne Couperin (1677-?), organiste et claveciniste française
 Armand-Louis (1727-1789), petit-neveu de Louis, organiste de Saint-Gervais.
 Pierre-Louis (1755-1789), fils d'Armand-Louis, organiste de Saint-Gervais.
 Gervais-François (1759-1826), fils d'Armand-Louis, organiste de Saint-Gervais.
 Céleste-Thérèse] (1792-1860), fille de Gervais-François, organiste de Saint-Gervais.

Nom dérivé 
Couperin est un consortium de négociation et d’expertise des ressources documentaires électroniques de l’enseignement supérieur et de la recherche français.

Divers 
 Couperin, cratère sur Mercure, ainsi nommé en hommage à François Couperin.
 Square Couperin (Paris), ainsi nommé en hommage à François Couperin.